Pathology bezeichnet
 eine US-amerikanische Grindcore-Band, siehe Pathology (Band)
 einen US-amerikanischen Spielfilm aus dem Jahr 2008, siehe Pathology – Jeder hat ein Geheimnis
 eine wissenschaftliche Zeitschrift, siehe Pathology (Zeitschrift)